Generalitat de Catalunya
 Generalitat Valenciana